Дру́жба  () — посёлок городского типа в Олевском районе Житомирской области Украины.

История 

В январе 1989 года численность населения составляла 1021 человек.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 485 человек.

Экономика 
Основное предприятие пгт: ГП Министерства обороны Украины "Дружбовский карьер нерудных ископаемых «Кварц»".

Транспорт 
Ближайшая ж/д станция: Дуброва-Олевская, находится за 4 км от Дружбы.

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте Верховной рады 
 Погода в пгт Дружба
 Данные про основное предприятие пгт Дружба 

Населённые пункты Олевского района
Посёлки городского типа Житомирской области